Aragatsótn () es una de las diez provincias (marz) de Armenia. Se encuentra al oeste del país y la capital es Ashtarak. El nombre significa "al pie del Aragáts" −la montaña más alta de Armenia. Ocupa una superficie de 2.756 km², y en 2013 su población era de 133.000 habitantes.

Geografía
Aragatsótn se encuentra al noroeste de Armenia, limita al oeste con Turquía, el norte con la provincia de Shirak, el nordeste con Lorri, el este con Kotayk', al sur con Armavir y la ciudad de Ereván por el sudeste.

La parte norte de la provincia está dominada por el macizo del monte Aragáts. Al este y nordeste se encuentran las montañas de Pambak y Tsaghkunyats. Al oeste se encuentran los montes Arteni. El estrecho valle del río Ajurián, que discurre hacia el sur, en busca del río Aras, ocupa el extremo occidental de Aragatsótn, que hace de frontera con Turquía. El sur y el sudeste están ocupados por la llanura del Ararat.

Además del río Ajurián, en Aragatsótn se encuentra el río Kasagh, que nace al norte del monte Aragats y después de un giro discurre hacia el sur, por el este de la montaña, para desembocar en el río Metsamor y este en el río Aras, mucho más al sur, y los ríos Gegharot y Amberd. 

En el río Kasagh se encuentra el embalse de Aparán, que suministra agua a Ereván. Entre los lagos destacan el Kari, a 3.190 m, y los lagos Lessing, Amberd, Tagavor y Kuraghbyur, todos en las laderas del Aragats.

La altura de la provincia oscila entre los 950 m, y los 4.090 m del monte Aragats.

Las precipitaciones oscilan entre los 400 mm anuales en las zonas bajas, y los 1000 mm en las zonas altas.

Comunidades 

La provincia de Aragatsótn tiene 114 comunidades (hamaynkner), de las cuales 3 (negrita en la tabla) son urbanas y 111 rurales. Las comunidades se muestran agrupadas por raión, la subdivisión administrativa de Armenia anterior a 1995.

Véase también 
 Organización territorial de Armenia.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Aragatsotn Tourist Guide.

Provincia de Aragatsotn